Nika est un nom notamment porté par :
 Nika, la principale récompense nationale de cinéma en Russie ;
 Sédition Nika, une sédition à Constantinople en 532 ;
 Nika, un village du Cameroun ;
 Nika, un village du Kosovo ;
 Iltjan Nika